American Eagle (luchtvaartmaatschappij), een Amerikaanse regionale luchtvaartmaatschappij die geassocieerd is met American Airlines
 American Eagle (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
 American-Eagle, een historisch Amerikaans motorfietsmerk
 American Eagle (mountainbikes), een fietsmerk van Veltec
 American Eagle Outfitters, een Amerikaans kledingbedrijf